Кокоев (Кокоева) (осет. Кокойты)— осетинская фамилия. Известные носители:

 Кокоев, Алан Черменович (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Кокоев, Валерий Альбертович (род. 1988) — российский легкоатлет, толкатель ядра.
 Кокоев, Давид Сосланович (род. 2002) — российский футболист.
 Кокоев, Зураб Ревазович (род. 1960) — южно-осетинский государственный и политический деятель.
 Кокоев, Махарбег Рутенович (род. 1955) — южно-осетинский актёр театра и кино, министр культуры Южной Осетии.
 Кокоев, Эдуард Борисович (род. 1977) — российский футболист.
 Кокоев, Юрий Юрьевич (род. 1980) — российский футболист.
 Кокойты, Эдуард Джабеевич (род. 1964) — второй президент Республики Южная Осетия.

См. также 
 Интервью Аманды Кокоевой